Csehország
 Borovnice, település a Benešovi járásban
 Borovnice, település a České Budějovice-i járásban
 Borovnice, település a Rychnov nad Kněžnou-i járásban
 Borovnice, település a Trutnovi járásban
 Borovnice, település a Žďár nad Sázavou-i járásban